Алекса́ндр Проко́фьевич Макси́мов () — русский морской офицер, герой русско-японской войны.

В годы «большого террора» арестован по ложному обвинению и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.

Биография 
 По окончании реального училища был зачислен вольноопределяющимся в 148-й Каспийский пехотный полк. Дослужился до унтер-офицера.
 Поступил в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. Выпущен прапорщиком.
 Служил в армии, дослужившись до чина поручика.
 1894 — Поступил на службу во флот.
 1901 — На крейсере «Герцог Эдинбургский».
 В заграничном плавании на крейсере 1-го ранга «Диана».
 Сдав экзамены, перевелся в 10-й флотский экипаж.
 27 сентября 1903 — Мичман.
 На крейсере 2-го ранга «Забияка».
 10 февраля 1904 — На крейсере 2-го ранга «Новик».
 18 февраля 1904 — Вахтенный начальник.
 7 августа 1904 — В составе экипажа крейсера участвовал в бою с японским крейсером «Цусима» у Корсаковского поста. После того, как «Новик» был затоплен, с командой из 46 нижних чинов остался для разоружения крейсера и охраны имущества.

Примечания

Литература 
 Шаброва Н. И. Судьба членов команды крейсера «Новик» после русско-японской войны 1904—1905 годов

Ссылки 
 

Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Корсаков